Marc Giron kan syfta på:

* Marc Giron (1885-1970), svensk konteramiral
 Marc Giron (1919–1979), svensk ambassadör